GJM steht für:
 G. J. McHattan, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 German Jazz Meeting
 Guajará-Mirim Airport (IATA-Code), Flughafen in Guajará-Mirim, Rondônia, Brasilien
 Airhub Airlines (ICAO-Code), maltesische Fluggesellschaft

gjm steht für:
 Gunditjmara (Sprache) (ISO-639-3-Code), Pama-Nyunga-Sprache der Gunditjmara

Abkürzung